Toto je seznam sídel v Chorvatsku začínajících na písmeno J.

Reference

Chorvatské seznamy
J